Südtirol steht für:

 Südtirol, amtlich Autonome Provinz Bozen – Südtirol, italienische Provinz

Sonstiges:
 Südtirol, ehemals verwendete Bezeichnung für diverse südliche Gebiete der historischen Grafschaft Tirol
 Südtirol (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet im heutigen Südtirol
 Südtirol (Lied), Song der Band Frei.Wild aus dem Jahr 2003